El nombre de Frogmore puede referirse a:

 Frogmore House, casa de campo en el Reino Unido cercana al castillo de Windsor, perteneciente al patrimonio real.
 Cementerio Real de Frogmore, cementerio de la realeza británica, que alberga el mausoleo de la reina Victoria y su esposo, el príncipe Alberto.
 Hacienda de Frogmore, parque cercano al castillo de Windsor, en el que se sitúan Frogmore House y el cementerio real